Кантория () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 79 км². Население 4001 человек (на 2010 год). Расстояние 92 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Cantoria 
 Cantoria
 Cantoria 

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии